Politică se poate referi la:
 Politică, fenomen social
 Politica (Aristotel), lucrare de filozofie politică a lui Aristotel
 Politică (schiță), o schiță de Ion Luca Caragiale
 Politică (roman), un roman de Adam Thirlwell apărut în 2003
 Un spectacol de comedie de Ricky Gervais